Coyotepec es un topónimo náhuatl que significa Cerro de los coyotes. Es el nombre de las siguientes localidades mexicanas:

Estado de México 
Municipio de Coyotepec (estado de México),  municipio.
Coyotepec (Estado de México), cabecera municipal.

Oaxaca 
San Bartolo Coyotepec, municipio y cabecera municipal.
Santa María Coyotepec, municipio y cabecera municipal.

Puebla 
Municipio de Coyotepec (Puebla), municipio de la Mixteca poblana.
San Vicente Coyotepec, cabecera del municipio de Coyotepec (Puebla).

Toponimia náhuatl de México